Gong kan som auktorsförkortning betyda:

 Enpu Gong
 Liansu Gong
 Zheng-da Gong

Robotskapade auktorsförkortningar